Lach ist der Familienname folgender Personen:

 Alice Lach (1893–1969), österreichische Schauspielerin
 Andreas Lach (1817–1882), österreichischer Blumen- und Stilllebenmaler
 Elmer Lach (1918–2015), kanadischer Eishockeyspieler
 Franz Lach (1887–1948), österreichischer Rechtsanwalt und Politiker (CS, ÖVP)
 Frederik Lach (* 1997), deutscher Fußballspieler
 Fritz Lach (1868–1933), österreichischer Maler und Grafiker
 Günter Lach (1954–2021) deutscher Politiker (CDU)
 Juan Sebastian Lach (* 1970), mexikanischer Komponist
 Lukas Lach (* 1993), österreichischer Songwriter und Musikproduzent
 Marta Lach (* 1997), polnische Radsportlerin
 Milan Lach SJ (* 1973), slowakischer Geistlicher und Weihbischof in Bratislava
 Robert Lach (1874–1958), österreichischer Musikwissenschaftler und -ethnologe
 Steve Lach (1920–1961), US-amerikanischer Footballspieler
 Ursula van Lach (* 1949), belgische Malerin
 Walter Robert Lach (1901–1971), österreichischer Kameramann und Filmproduzent
sowie:
 Hans Lach, Figur in Martin Walsers Roman Tod eines Kritikers

Lach ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Lach (Gemeinde Braunau), Ortschaft von Braunau am Inn, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Lach (Gemeinde Neukirchen), Ortschaft von Neukirchen an der Enknach, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Lach (Schlüsselfeld), Ortsteil der Stadt Schlüsselfeld, Landkreis Bamberg, Bayern
 deutsch: Lach, Lalaye, Gemeinde im Département Bas-Rhin, Frankreich

LA-CH steht für:
 , ISO-3166-2-Code der laotischen Provinz

Siehe auch
 Laach
 Laç
 Lachforst

LACH